O Altamira Fútbol Club, ou Estudiantes de Altamira (anteriormente conhecido como "Estudiantes de Santander"), é um clube de futebol mexicano situado em Altamira, Tamaulipas. O clube disputa a Liga de Ascenso.

Elenco atual 

 (capitão)

Jogadores notáveis 
  Esteban Alberto González
  Patrick da Silva
  Juliano de Andrade
  Lucas Silva
  William
  Nelson San Martín
  Jairo Martínez
  David Toledo
  Hector del Angel
  Horacio Sánchez
  Pedro Solís
  Franz Torres
  Sony Norde

Ligações externas 
Ogol
Sambafoot

 
Clubes de futebol fundados em 2001